Нэнси Чодороу (; ) — американская феминистка, ,  и профессор. Наряду с Люс Иригарей и Юлией Кристевой с 70-х годов XX века является ключевым теоретиком феминистского психоанализа. Критически переосмысливая фрейдизм написала ряд значимых работ в контексте феминистской теории и психоанализа:
 Воспроизводство материнства: психоанализ и социология гендера (1978); В 1996 году «Воспроизведение материнства» была выбрана журналом  как одна из десяти самых влиятельных книг за последние 25 лет.
 Феминизм и психоаналитическая теория (1989);
 Сила чувств: в психоанализе, гендере и культуре (1999).

Биография 
Нэнси Чодороу родилась 20 января 1944 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Её родители — Марвин и Лиа Чодороу. Отец был профессором прикладной физики. Чодороу была замужем за Майклом Райхом, профессором экономики. У них было двое детей, Рахиль и Габриэль. В 1977 году они разошлись.

Нэнси Чодороу закончила Рэдклифф-колледж в 1966 году, где училась под руководством Беатриче. Научная работа Чодороу была сосредоточена на личностной и культурной антропологии, которая теперь классифицируется как протофеминистические исследования. В 1975 году получила Phd. D. по социологии в Университете Брендайса. По совету Филиппа Слейтера, Чодороу сосредоточила свои исследования на бессознательном с помощью психоанализа. После защиты кандидатской диссертации Чодороу училась в психоаналитическом институте в Сан-Франциско с 1985 по 1993 год.

Феминистский психоанализ 
В своих работах Чодороу синтезирует анализ Фрейда с феминистским подходом, чтобы исследовать отношения между матерью и ребёнком. Используя фрейдистскую модель развития женщины, она показывает, каким образом гендерное развитие женщины связано с её отношениями с матерью.

По Чодороу, юноши получают больше внимания, чем девушки в процессе социализации и потому объектом желания женщины становятся те привилегии, которые получает парень. Желание мужчины удовлетворяются матерью в большем объёме, чем собственные, поэтому человек становится объектом желания для женщины, как тот, что получил собственное вознаграждение. Женщина решает эту проблему, превращая зависть к мужским привилегиям в гетеросексуальное желание к мужчинам. Используя психоаналитическую теорию, Чодороу объяснила, что девочки идентифицируют себя с матерью даже после того, как Эдипов комплекс символически отделяет парня от матери. Анализ Чодороу привел её к гипотезе о том, что желание девушки к мужчинам является следствием её желания внимания со стороны матери.

Кроме того, с помощью фрейдизма Чодороу доказывает, что различия между мужчинами и женщинами вызваны отсутствием отца и капиталистической системой. Чодороу определяет, как современные изменения в экономике влияют на устоявшиеся роли через совместное воспитание ребёнка обоими родителями. Основной тезис Чодороу: «Все дети в основном воспитываются женщинами». Распространение совместного воспитания поставило под сомнение традиционную роль матери, что привело к ситуации, где матери и дети не имеют достаточно времени друг для друга.

Чодороу одной из первых выяснила, что фрейдистская теория угнетает женщин, однако одновременно отыскала в ней основания для исследования того, как люди приобретают свой гендер, как развивается феминность и маскулинность и как сексизм воспроизводится через сексуальное неравенство. Чодороу определила, что формирование и кристаллизация гендера происходят не только через социальные институты, но и через преобразование в сознании и психике.

Публикации 
 
 
 
 
 
 
На русском языке

Примечания

Литература 
 Allan, Kenneth. 2005. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.
 Allan, Kenneth. 2012. Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
 Lemert, Charles. 2018. Social Theory: The Multicultural, Global, and Classic Readings. New York, NY: Routledge.
 Nadeau, Frances A. n.d. The Evolving Classroom: A Study of Traditional and Technology-Based Instruction in a STEM Classroom. Retrieved February 27, 2019 (https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/ALAN/winter95/Nadeau.html).
 Newman Metzl, Marilyn. 2019. Mothering, Feminism, Femininities, Masculinities and Sexualities (Book Reviews). Retrieved February 27, 2019

Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Деятели феминизма США
Писательницы-феминистки